Гонсалес Туньон ():
 Гонсалес Туньон, Рауль (1905—1974) — аргентинский поэт и журналист.
  (1901—1943) — драматург, поэт, журналист; родной брат Рауля Гонсалеса Туньона.

См. также 
 Гонсалес